

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Синаххериб убит в храме своими двумя сыновьями Адурмаликом и Ашшурассаром, которые бежали в Ванское царство.
 681—669 — Царь Ассирии Асархаддон (Ашшурахиддин). Сын Синаххериба.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной состоялся съезд в Бэйсин (военный) для оценки событий в Сун (присутствовал циский князь и послы из Чэнь, Сун, Цай и Чжу).
 В 6 луне цисцы разбили Суй (так как то не участвовало в съезде), и покорили его, но в итоге не присоединили его.
 Цисцы напали на Лу и разбили луские войска (в «Чуньцю» это не упоминается).
 Зимой князья Ци и Лу провели съезд в Кэ, луский гун предложил передать Ци селение Суйи. Когда гуны начали приносить клятвы при заключении договора, луский полководец Цао Мо (Цао Мэй, он же Цао Гуй), ранее проигравший три сражения, взял кинжал и, приставив его к горлу циского Хуань-гуна, заставил того принести клятву в пользу Лу. Хуань-гун убил Цао Мо, но по совету Гуань Чжуна исполнил клятву и вернул потерянные Лу земли. Были возвращены города Тан и Цянь.
 Согласно «Ши цзи», Чун-эру, будущему гегемону и внуку цюйвоского У-гуна, исполнилось 17 лет. Его окружали пять мудрых мужей: Чжао Шуай (Цзы Юй), Ху Янь (Цзю-фань, его дядя по матери), Цзя То, Сянь Чжэнь, Вэй У-цзы. Однако расчёт дат жизни и родства указывает на явную ошибку источников: вероятно, как раз в этом году Чун-эр родился, а «мудрые мужи» были примерно его сверстниками.
 Умер чжэнский сановник Цзи-чжун.

См. также

Примечания